Książki:
 Pioneer Girl (Laura Ingalls Wilder)
 Pioneer Girl: The Story of Laura Ingalls Wilder
 The Story of Laura Ingalls Wilder: Pioneer Girl
 Pioneer Girl (Bich Minh Nguyen)
 Pioneer Girl: A True Story of Growing Up on the Prairie
 Lena, Pioneer Girl
 Shea O'Shaunessey, Pioneer Girl
 Rachel's Journal: The Story of a Pioneer Girl